Смогоржевский — фамилия; имеет женскую форму Смогоржевская.
 Смогоржевский, Донат Ефимович (?—1920) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, подполковник Корниловской артиллерийской бригады.
 Смогоржевский, Леонид Александрович (1921—1966) — советский и украинский орнитолог.
 Смогоржевский, Ясон (1715—1788) — церковный деятель Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой.

 Смогоржевская, Лидия Алексеевна (1926—2010) — советский и украинский гельминтолог, основатель научной школы.

Примечания